В Китайской Народной Республике существует множество праздников и фестивалей, как традиционных, так и заимствованных.

Общенациональные праздники 

На официальном уровне отмечается восемь общенациональных праздников.

Если праздничный день приходится на выходной, то по законодательству он переносится на следующий рабочий день. Чаще всего День образования КНР и Китайский новый год отмечаются не три дня, а целую неделю, так как эти праздники объединяются с выходными днями. Такие праздники называют «Золотыми неделями». До недавнего времени таких недель в Китае насчитывалось три. Но после нововведений 2008 года День труда, который отмечался в течение недели, стал однодневным праздником.

Праздники для отдельных групп населения

Праздничный календарь 

 1 января — Новый год.
 8 марта — Международный женский день.
 12 марта — День посадки деревьев в Китае.
 1 мая — День труда.
 4 мая — День молодёжи.
 1 июня — Всемирный день ребёнка.
 1 июля — День основания коммунистической партии Китая.
 11 июля — День моря (в честь мореплавателя Чжэн Хэ).
 1 августа — День рождения НОАК.
 3 сентября — День победы над милитаристской Японией (с 1945 года).

 1 октября — День образования КНР.
 11 ноября — День холостяков.
 13 декабря — День Скорби и Памяти (Нанкинская резня, 1937)
 1-й день лунного календаря — Китайский новый год.
 15-й день 1-го лунного месяца — Праздник фонарей.
 2-й день 2-го лунного месяца — Фестиваль Лунтайтоу.
 104-й день после зимнего солнцестояния — Цинмин.
 5-й день 5-го лунного месяца — Праздник драконьих лодок.
 7-й день 7-го лунного месяца — Цисицзе.
 15-й день 7-го лунного месяца — Праздник привидений.
 15-й день 8-го лунного месяца — Праздник середины осени.
 9-й день 9-го лунного месяца — Праздник двух девяток.

См. также 
 Традиционные китайские праздники
 Праздники Гонконга
 Праздники Китайской республики

Ссылки 
 [www.calend.ru/holidays/china/ Праздники Китая] в проекте «Календарь событий».
 Праздники в Китайской Народной Республике.

Китайская Народная Республика

Китайская Народная